Ciccolella steht für

 Jude Ciccolella (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Gruppo Ciccolella, ein italienisches Gartenbau-Unternehmen